A causa delle sue innumerevoli varianti, il gioco dello shōgi ha accumulato nel tempo molti  differenti. Segue qui un elenco con le relative mosse.

Elenco dei pezzi classici

Vittoria 
In tutte le varianti dello shōgi, l'obiettivo è quello di catturare tutti i pezzi reali dell'avversario. L'unica eccezione è kō shōgi, dove bisogna catturare il Generale e il Governatore avversari o, se il Governatore non è ancora presente, il Generale assieme all'Esercito mediano o allo Stendardo avversari. Il Generale reale e il Generale di giada sono in realtà lo stesso pezzo, ma nelle varianti in cui sono previsti entrambi, il Generale reale va al giocatore di livello più alto e il Generale di giada a quello di livello più basso. I pezzi reali sono, per ciascuna variante:

Promozione 
Una caratteristica dello shōgi in tutte le sue varianti è che non solo i pedoni possono promuovere, ma anche molti altri tipi di pezzi. La promozione è inoltre prefissata e un determinato pezzo può promuovere soltanto a un altro tipo di pezzo, indicato sul retro del pezzo originale; la promozione è quindi indicata dal capovolgimento del pezzo. Una volta eseguita la promozione, non è possibile tornare al movimento originale. Al momento della promozione il movimento del pezzo cambia, generalmente in uno più potente. Esistono due tipi di promozione: ad area e per cattura.

Promozione ad area 
Si tratta della regola più antica. In questo caso, un pezzo può promuovere nel momento in cui entra, esce o si muove all'interno dell', che consiste nelle traverse più vicine all'avversario partendo dalla traversa dei pedoni. In alcune varianti, possono esserci delle restrizioni.

In heian shōgi, hon shōgi, shō shōgi, wa shōgi e heiandai shōgi i pezzi possono promuovere nel momento in cui entrano, escono o si muovono all'interno delle tre traverse più vicine all'avversario. In tutti i casi, la promozione non è obbligatoria a meno che il pezzo non rimarrebbe senza caselle su cui muoversi. In heian shōgi e heiandai shōgi tutti i pezzi promuovono a Generale d'oro. In hon shōgi e shō shōgi gli unici pezzi che non promuovono a Generale d'oro sono Carro volante, Movimento a corno ed Elefante ubriaco. In wa shōgi la promozione è differente per ogni pezzo.

In chū shōgi, dai shōgi e tenjikudai shōgi i pezzi possono promuovere nel momento in cui entrano nell'area avversaria o nel momento in cui eseguono una cattura partendo dall'area avversaria. Un pezzo che esca e rientri nell'area avversaria può nuovamente promuovere. In chū shōgi l'area avversaria è costituita dalle ultime quattro traverse, in dai shōgi e tenjikudai shōgi dalle ultime cinque. La promozione non è mai obbligatoria e un pezzo che raggiunga l'ultima traversa senza aver promosso e senza potersi più muovere è detto . In chū shōgi, un pedone che raggiunga l'ultima traversa anche senza una cattura può nuovamente promuovere, ma questa regola non si applica a dai shōgi e tenjikudai shōgi. In chū shōgi e tenjikudai shōgi ogni pezzo ha una promozione differente, mentre in dai shōgi i pezzi già presenti in chū shōgi mantengono la stessa promozione, gli altri promuovono a Generale d'oro.

In taikyoku shōgi i pezzi possono promuovere nel momento in cui entrano, escono o si muovono all'interno delle undici traverse più vicine all'avversario. La regola è insolita per una grande variante, visto che solitamente queste prevedono la promozione per cattura. La promozione non è obbligatoria e non vi sono restrizioni di alcun tipo, alcuni pezzi possono perciò diventare  al raggiungimento dell'ultima traversa.

In tori shōgi i pezzi promuovono nel momento in cui entrano, escono o si muovono all'interno delle due traverse più vicine all'avversario. La promozione, in questo caso, è sempre obbligatoria. Soltanto l'astore e la rondine possono promuovere.

Promozione per cattura 
È la regola generalmente utilizzata nelle grandi varianti. I pezzi promuovono obbligatoriamente alla prima cattura, e perciò non esiste alcuna zona di promozione.

In daidai shōgi, solo una minoranza di pezzi può promuovere, e sempre a un pezzo più potente. In makadaidai shōgi e tai shōgi, quasi tutti i pezzi promuovono e la maggior parte di essi promuove a Generale d'oro, risultando in realtà in un indebolimento dei pezzi. Ciò fa sì che ogni pezzo vada usato con molta cautela per evitare di perderne il movimento.

Inoltre, qualsiasi pezzo che catturi un Deva o un Re insegnante promuove istantaneamente a Re insegnante e ogni pezzo che catturi un'Avidyā o una Dharmatā promuove istantaneamente a Dharmatā, con l'esclusione dei Pezzi reali. Questa promozione è eseguita sostituendo il pezzo catturante con il catturato.

Kō shōgi 
Kō shōgi adotta le regole di promozione più complesse di tutte le varianti di shōgi, merita pertanto un approfondimento a sé stante. I pezzi promuovono normalmente nel momento in cui entrano, escono o si muovono all'interno delle sei traverse più vicine all'avversario. La promozione non è mai obbligatoria e nessun pezzo, ad eccezione dell'Avanguardia, può rimanere bloccato sull'ultima traversa. Oltre alla normale promozione ad area, ci sono altri modi in cui un pezzo può promuovere:

 Quando un pezzo cattura un Generale, un Governatore, un Esercito mediano, uno Stendardo o un Tamburo promuove immediatamente.
 Quando un pezzo che può muoversi di una sola casella per turno cattura un Lottatore di sumō, un Galoppo del drago, un Reclutamento o un Tuono promuove immediatamente.
 Quando un Soldato cavallo cattura un Cannone a retrocarica promuove immediatamente.
 Quando l'Impiegato promuove a Maestro d'armi, tutti gli Scontri anteriori e Scontri posteriori alleati promuovono.

Solo in questa variante, inoltre, alcuni pezzi possono essere retrocessi, gli può essere vietata la promozione o possono essere uccisi senza un attacco diretto.

 Quando la Strada principale è catturata, gli Stendardi e i Tamburi alleati non possono più promuovere e il Reclutamento e il Tuono vengono retrocessi.
 Quando la Luce sacra è a meno di cinque caselle di distanza dalla Nebbia di cinque ri, quest'ultima viene retrocessa.
 Quando un pezzo diverso dalla Luce sacra, la Nebbia di cinque ri, la Strada principale e il Sacerdote è a meno di cinque caselle di distanza dalla Nebbia di cinque ri, non può sparare.
 Quando l'Impiegato promuove a Maestro d'armi, il Fuoco velenoso avversario muore immediatamente.

Tipologie di movimento 
Si distinguono nove categorie di movimenti, caratterizzati, nei diagrammi seguenti, da caselle dello stesso colore, a loro volta differenziabili in varie tipologie più o meno differenti.

Teletrasporto 
Indicato dal colore nero e dalla lemniscata. Solo il Re celeste libero possiede questo movimento. Il pezzo può spostarsi su qualsiasi casella libera della scacchiera, e può inoltre catturare tutti i pezzi avversari non protetti. Bisogna notare che Il Re celeste protegge tutti i suoi alleati, perciò finché il Re celeste avversario è vivo i pezzi catturabili sono quelli già minacciati da un proprio pezzo e protetti solo dal Re celeste avversario, la cui protezione è considerata sempre secondaria rispetto a quella di qualsiasi altro pezzo.

Passo 
Indicato dal colore blu. La caratteristica di questo movimento è che il pezzo può muoversi al massimo di un numero predefinito di caselle e si ferma quando cattura. Esistono due principali tipi di passo: direzionale e ad area.

Nel passo direzionale, il più comune, il pezzo non può cambiare la sua direzione e verso di movimento, muovendosi quindi solo in linea retta; il passo direzionale può partire da una casella adiacente al pezzo (per esempio il Generale di giada) nel qual caso tutte le caselle interessate sono indicate da un cerchio vuoto, oppure da una casella distante (come per i Quattro re celesti del tenjikudai shōgi), nel qual caso la prima casella è indicata da una stella vuota e tutte le successive da un cerchio vuoto. Per la natura di questo tipo di movimento, il pezzo si ferma, oltre a dopo aver catturato, anche quando la sua strada è ostruita da un pezzo alleato.

Nel passo ad area il pezzo può muoversi di un numero limitato di caselle, ma in questo caso può cambiare direzione tra un movimento e l'altro, cosicché copre un'area quadrata. Deve comunque fermarsi quando cattura, ma se incontra un pezzo alleato può semplicemente aggirarlo. Un pezzo con un movimento di questo tipo è il Vice generale nel Tenjikudai shōgi.

Corsa 
Indicata dal colore rosso. In questo tipo di movimento il pezzo può muoversi per un numero illimitato di caselle in una direzione, tuttavia deve fermarsi quando cattura e quando la strada è ostruita da un pezzo alleato. La corsa può partire da un punto adiacente al pezzo (come nel Carro volante), nel qual caso le caselle interessate sono indicate da linee dritte, o da una casella distante (per esempio i Quattro re celesti nel tenjikudai shōgi), e in questo caso la prima casella è indicata da una stella vuota, mentre le successive da linee dritte. In alcuni casi, come il Re insegnante nel taikyoku shōgi, il pezzo può iniziare la corsa sia da una casella adiacente sia da varie caselle a distanze differenti.

Un tipo particolare di corsa è quella che prevede il cambio di direzione, come nel Movimento a uncino. In questo caso, il pezzo può iniziare a correre in una direzione e, a un certo punto della sua corsa, modificare la direzione di movimento di 90°. Il cambio di direzione può essere eseguito solo una volta per turno. Questi tipi di pezzi non sono dunque obbligati a fermarsi quando incontrano un pezzo alleato, perché possono evitarlo cambiando direzione. I pezzi tra questi che possono muoversi ortogonalmente potrebbero teoricamente raggiungere ogni casella di una scacchiera vuota, quelli che si muovono diagonalmente solo la metà delle caselle. Questo movimento è indicato da un segno a forma di croce lungo le direzioni principali e da linee dritte o caselle rosse vuote dopo il cambio di direzione.

Salto 
Indicato dal colore giallo. La caratteristica di questo movimento è che il pezzo può saltare un numero determinato di pezzi. Ne esistono due tipi: salto singolo e volo.

Nel salto singolo, indicato da una stella vuota, il pezzo può muoversi su una casella non adiacente senza che eventuali pezzi alleati o nemici interferiscano. Il pezzo può muoversi e catturare solo sulla casella interessata, e non sulle caselle intermedie. Un esempio è il Cavallo di alloro.

Nel volo, invece, i pezzi possono saltare un numero illimitato di caselle in una direzione, atterrando direttamente sul pezzo che desiderano mangiare. In taikyoku shōgi questi pezzi non hanno limitazioni (ad esclusione dei Quattro re celesti, che non possono mangiare un pezzo se il percorso non è completamente libero, rendendolo un ibrido tra un pezzo saltatore e un pezzo corridore), mentre in tenjikudai shōgi sono legati a una gerarchia, e non possono saltare oltre i pezzi di grado uguale o superiore, siano essi alleati o nemici, dovendo arrestare il volo quando li catturano. La gerarchia è la seguente:

 Re, Principe ereditario
 Grande generale
 Vice generale
 Generale cornuto, Generale volante

Salto e cattura 
Indicato dal colore arancione. I pezzi di questa categoria, unica per taikyoku shōgi, possono saltare un numero illimitato di caselle in una direzione eliminando tutti i pezzi sorvolati, siano essi alleati o nemici. Proprio come i pezzi saltatori di tenjikudai shōgi, i pezzi cancellatori sono sottoposti ad una gerarchia. Non possono saltare i pezzi di livello superiore, siano essi alleati o nemici, dovendo arrestare il volo quando li catturano. La gerarchia è la seguente:

 Re, Principe ereditario
 Grande generale
 Vice generale
 Generale cornuto, Generale volante, Drago violento, Coccodrillo volante

Blocco 
Indicato dal colore azzurro. I pezzi con questo movimento possono muoversi di un numero illimitato di caselle in una direzione come un pezzo corridore, e in più bloccano tutti i pezzi che si trovano lungo le direzioni interessate dal loro movimento, impedendogli quindi di muoversi.

Cattura multipla 
Indicata dal colore verde. La caratteristica di questa mossa è che il pezzo che la esegue non è obbligato a fermarsi quando cattura, ma solo quando esaurisce le mosse a sua disposizione. Esistono due principali tipi di cattura multipla: legata o libera, e in entrambi i casi la mossa può essere direzionale o ad area.

Nella tipologia legata la mossa è del tutto simile al passo, ma non si è obbligati a fermarsi dopo la cattura. Nel movimento legato direzionale, indicato da un cerchio vuoto, il pezzo può eseguire un numero limitato di mosse lungo una direzione, senza possibilità di cambiare verso. Nel movimento legato ad area, indicato da un cerchio pieno, il pezzo può eseguire per un numero limitato di mosse un particolare movimento, con la possibilità di cambiare direzione tra una mossa e l'altra. In alcuni casi, indicati dal quadrato pieno, un pezzo con movimento legato ad area non può fermarsi prima di aver esaurito tutte le sue mosse.

Nel movimento libero, il pezzo può, oltre a muoversi sulle caselle adiacenti, saltare su una delle successive. Il movimento può quindi iniziare in qualsiasi punto dell'area controllata dal pezzo. Nel movimento libero direzionale, indicato dalla stella vuota, il pezzo può eseguire un numero limitato di mosse in una direzione, con la possibilità di cambiare verso di movimento, può pertanto tornare indietro. Inoltre, il pezzo può saltare su una qualsiasi delle caselle entro il suo raggio d'azione come prima mossa, eventualmente proseguendo. Il costo del salto in termini di mosse è pari alla distanza della casella di atterraggio dall'origine, perciò un salto sulla seconda casella conta come due movimenti, un salto sulla terza come tre, eccetera. Per il movimento libero ad area, indicato dalla stella piena, valgono le stesse regole, ma oltre che verso si può cambiare anche direzione tra una mossa e l'altra.

Un tipo particolare di movimento derivante dalla cattura multipla è quello dell'. Questo tipo di movimento può essere effettuato da un pezzo con movimento legato ad area o libero che si muova su una casella adiacente mangiando un pezzo avversario e poi ritorni sulla sua casella di origine, risultando a tutti gli effetti in una cattura senza movimento. In modo simile, se il pezzo esegue questo tipo di movimento senza però avere un pezzo avversario da catturare, è come se si saltasse il turno, visto che nessuno dei propri pezzi si è mosso. Questo tipo di movimento si chiama . Normalmente, quello dell'igui o del jitto è un movimento derivato dalla cattura multipla, tuttavia nel caso dei Quattro re celesti di tenjiku shōgi, il pezzo può effettuare l'igui e il jitto, ma non può muoversi sulle caselle interessate. In questo caso è utilizzato un punto esclamativo.

Sparo 
Indicato da un punto esclamativo singolo o doppio o da un asterisco. I pezzi che hanno questo movimento non possono effettuarlo indipendentemente, ma devono prima muoversi e quindi sparare nella direzione desiderata. Lo sparo può essere eseguito in una delle otto direzioni principali entro un numero predefinito di caselle. Ne esistono tre tipi: singolo, doppio e con salto.

I pezzi con sparo singolo, indicato da un unico punto esclamativo, possono sparare a un solo pezzo avversario, e per farlo la strada tra essi e l'avversario deve essere completamente libera. I pezzi con sparo doppio, indicato da due punti esclamativi, possono sparare due volte, sempre con la limitazione del tragitto non ostruito. I pezzi con sparo con salto, indicato dall'asterisco, infine, possono sparare a un pezzo nemico saltando gli eventuali pezzi frapposti.

Cottura 
Indicato da simboli di colore arancione. In giapponese questo potere è chiamato . I pezzi con questo tipo di mossa hanno la possibilità, dopo essere atterrati, di bruciare i pezzi vicini. Esistono due varianti di questo movimento. Nella prima, presente in tenjikudai shōgi e indicata dal carattere , fuoco, vengono bruciati tutti i pezzi nemici circostanti e quelli che successivamente atterrano vicino al pezzo. Se due pezzi con questo potere atterrano l'uno vicino all'altro, quello che sta fermo ha la meglio e quello che si è appena mosso non cattura i pezzi nemici circostanti. Nella seconda variante, indicata dal simbolo ※ e presente in kō shōgi, il pezzo mangia tutti i pezzi circostanti, nemici e alleati, ma non può bruciare i pezzi che gli atterrano successivamente vicino, pertanto se due pezzi con questo potere si trovano vicini, sarà quello che si è appena mosso a mangiare il pezzo fermo e tutti gli altri pezzi circostanti.

Paracadutaggio 
Si tratta di un movimento esistente solo in hon shōgi e tori shōgi. In qualsiasi turno, un giocatore può, invece di  un pezzo,  uno dei  all'avversario in qualsiasi punto della scacchiera, cosicché il pezzo entra a far parte dell'esercito del giocatore che l'ha paracadutato. Esistono solo alcune restrizioni al paracadutaggio:

 : un Soldato di fanteria, una Carro d'incenso o una Rondine non possono essere paracadutati sull'ultima traversa, in quanto non avrebbero movimenti alla mossa successiva e, per lo stesso motivo, un Cavallo di alloro non può essere paracadutato sulle ultime due traverse.
 : un Soldato di fanteria non può essere paracadutato su una colonna dove sia già presente un altro Soldato di fanteria non promosso.
 : una Rondine non può essere paracadutata su una colonna dove siano già presenti altre due Rondini non promosse.
 , : un Soldato di fanteria o una Rondine non possono essere paracadutati e dare, con questa mossa, scacco matto al Generale reale, Generale di giada o Peng avversario.

Questo movimento non è indicato nei diagrammi sottostanti.

Tabella riassuntiva dei movimenti

Pezzi singoli

Re celeste libero 
Tai shōgi, maka dai dai shōgi

 Può saltare su qualsiasi casella non occupata.
 Può catturare i pezzi avversari non protetti.

Re veloce 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Quattro re celesti 
I quattro re celesti sono un gruppo di divinità buddhiste ritenute essere i protettori dei quattro punti cardinali.

Taikyoku shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle in ogni direzione
 Può catturare un pezzo solo se non ha dovuto saltare pezzi intermedi.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi su una casella in ogni direzione e tornare sul punto di origine, saltando il turno o mangiando da fermo.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente o verticalmente, proseguendo di un numero illimitato di caselle finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella orizzontalmente, proseguendo di massimo una casella finché non incontra un ostacolo.

Re vicino 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o in avanti.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Re insegnante 
Taikyoku shōgi

 Può saltare fino a tre caselle in ogni direzione, proseguendo di un numero illimitato di caselle finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi per massimo tre volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi ed eventualmente proseguire nella stessa direzione fino alla terza casella di distanza, catturando ogni volta.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Re drago 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Re elefante 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Re leopardo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Principe ereditario 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Principe 
Makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Leone 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.

Generale 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Generale reale 
Quando presente, svolge il ruolo di Re del giocatore più esperto.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Generale di giada 
Spesso svolge il ruolo di Re del giocatore meno esperto, ma in heian e heiandai shōgi svolge il ruolo di Re per entrambi i giocatori.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi, heian shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Generale d'oro 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi, heian shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Generale d'argento 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi, heian shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o in avanti.

Generale di rame 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella in verticalmente o diagonalmente in avanti.

Heiandai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.

Generale di ferro 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente in avanti.

Heiandai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti.

Generale di pietra 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Generale di legno 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale di tegole 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Generale di terra 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.

Grande generale 
Taikyoku shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle in ogni direzione mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare altri Grandi generali, Principi ereditari o Re.

Tenjikudai shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle in ogni direzione.
 Non può saltare altri Grandi generali, Principi ereditari o Re.
 Non può mangiare un Re o Principe ereditario se ha dovuto saltare pezzi intermedi.

Vice generale 
Taikyoku shōgi

 Può saltare sulla seconda casella ortogonalmente.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare diagonalmente altri Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi per massimo tre volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, ma fermandosi non appena cattura un pezzo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente.
 Non può saltare altri Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.
 Non può mangiare un Re o Principe ereditario se ha dovuto saltare pezzi intermedi.

Generale cornuto 
Taikyoku shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare altri Generali cornuti, Generali volanti, Draghi violenti, Coccodrilli volanti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.

Tenjikudai shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente.
 Non può saltare altri Generali cornuti, Generali volanti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.
 Non può mangiare un Re o Principe ereditario se ha dovuto saltare pezzi intermedi.

Generale di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, verticalmente o a sinistra.

Generale di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, verticalmente o a destra.

Generale volante 
Taikyoku shōgi

 İPuò saltare un numero illimitato di caselle ortogonalmente mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare altri Generali volanti, Generali cornuti, Coccodrilli volanti, Draghi violenti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.

Tenjikudai shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle ortogonalmente.
 Non può saltare altri Generali volanti, Generali cornuti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.
 Non può mangiare un Re o Principe ereditario se ha dovuto saltare pezzi intermedi.

Generale grezzo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Generale cucciolo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo quattro caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Generale toro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Generale cavallo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Generale gallo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo quattro caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Generale maiale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo quattro caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale di fuoco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Generale d'acqua 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale della montagna 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale del fiume 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Generale del vento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Generale incendiario 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Generale arciere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale lanciere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizontalmente finché non incontra un ostacolo.

Generale spadaccino 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Generale balestriere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Comandante in capo 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Vice comandante 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Ufficiale bestia 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Ufficiale uccello 

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Ufficiale d'armi 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.

Mille sottoufficiali 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Cento sottoufficiali 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Molti sottoufficiali 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Sottoufficiale di fanteria 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Sottoufficiale di cavalleria 
Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una mossa di cavallo in ogni direzione, sempre nella stessa direzione e verso ortogonale o tornando sul punto di origine, catturando ogni volta.

Sottoufficiale dei carri 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Non può catturare una Base celeste.

Sottoufficiale degli scudi 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Soldato 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Cavaliere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Lottatore di sumō 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Soldato verticale 
Taikyoku shōgi, tenjikudai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato orizzontale 
Taikyoku shōgi, tenjikudai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato di fanteria 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi, heian shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti.

Kō shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Se il tamburo è catturato, perde il movimento in avanti.

Soldato di cavalleria 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Soldato dei carri 
Taikyoku shōgi, tenjikudai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Soldato leopardo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato toro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato cavallo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.
Kō shōgi

 Può muoversi di una mossa di cavallo in ogni direzione.

Soldato pecora 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Soldato tigre 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Soldato orso 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato cinghiale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Soldato incendiario 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo sette caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casela all'indietro.
 Può muoversi di massimo cinque caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Soldato arciere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casela all'indietro.

Soldato lanciere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Soldato spadaccino 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Soldato balestriere 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casela all'indietro.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Guardia del comandante 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o in avanti.

Guardia dell'ufficiale 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro.

Cadetto bestia 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente, orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Cadetto uccello 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente, orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Fante passero 
Wa shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti.

Governatore 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Ufficiale di stato maggiore 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente.

Geniere 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.

Avanguardia 
Kō shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Grande maestro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella in avanti o diagonalmente in avanti.

Maestro mediano 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella verticalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Maestro peng 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella diagonalmente in avanti.

Maestro qilin 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella verticalmente.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Maestro fenghuang 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella diagonalmente in avanti.

Maestro d'armi 
Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella diagonalmente o sulla seconda ortogonalmente, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Intermediario 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.

Intermediario 
Haiandai shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.

Uomo veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Uomo del palazzo 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Barbaro dell'est 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di due caselle verticalmente.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.

Barbaro del sud 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di due caselle orizzontalmente.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di due caselle diagonalmente all'indietro.

Barbaro dell'ovest 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di due caselle verticalmente.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.
Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di due caselle orizzontalmente.

Barbaro del nord 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di due caselle orizzontalmente.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente all'indietro.
 Può muoversi di due caselle diagonalmente in avanti.

Impiegato 
Kō shōgi

 Può saltare sulla seconda casella ortogonalmente.
 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Servitore del palazzo 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Sacerdote 
Kō shōgi

 Può saltare sulla seconda casella in ogni direzione.
 Con una mossa di salto può catturare solo un Sacerdote, una Strada principale, una Nebbia di cinque ri o una Luce sacra.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro una casella.

Esercito di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente, a sinistra o diagonalmente a sinistra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a destra o diagonalmente a destra finché non incontra un ostacolo.

Esercito mediano 
Se l'avversario non possiede ancora il Governatore bisogna catturare, oltra al Re, l'Esercito mediano o lo Stendardo.

Kō shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Esercito di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente, a destra o diagonalmente a destra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a sinistra o diagonalmente a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Cavalleria di arcieri 
Kō shōgi

 Può muoversi di una mossa di cavallo in ogni direzione.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro tre caselle, senza saltare eventuali pezi frapposti.
 Non può sparare a uno Scudo, un Sottoufficiale degli scudi, un Carro, un Sottoufficiale dei cari, una Base celeste o una Nebbia di cinque ri.

Cavalleria di balestrieri 
Kō shōgi

 Può muoversi di una mossa di cavallo in ogni direzione.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro cinque caselle, senza saltare eventuali pezi frapposti.
 Non può sparare a uno Scudo, un Sottoufficiale degli scudi, un Carro, un Sottoufficiale dei cari, una Base celeste o una Nebbia di cinque ri.

Carro 
Kō shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Non può catturare una Base celeste.

Carro d'oro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Carro d'argento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Carro di rame 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Carro di ferro di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella a destra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Carro di ferro di sinistra 

 Può muoversi di una casella a sinistra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a destra finché non incontra un ostacolo.

Carro di pietra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Carro di legno 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra.

Carro di tegole 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra.

Carro di terra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Carro d'incenso 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, haiandai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi, haian shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Carro di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti, diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella a destra.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti, diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Carro di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti, diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella a sinistra.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti, diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Carro volante 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Carro inverso 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Carro veloce 
Heiandai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Carro forte 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Carro in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Carro a buoi 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Carro incendiario 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Carro cannoniere 
Kō shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta a un pezzo in una qualsiasi direzione entro cinque caselle, saltando eventuali pezzi frapposti.
 Non può sparare oltre un Sottoufficiale degli scudi o una Base celeste.
 Non può sparare a un Sottoufficale degli scudi, una Base celeste o una Nebia di cinque ri.

Carro strategico 
Kō shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Dopo essere atterrato, può sparare a massimo due pezzi in una qualsiasi direzione entro sette caselle, nella stessa direzione o in due diverse, senza saltare eventuali pezzi frapposti.
 Non può sparare a un Sottoufficale degli scudi, una Base celeste o una Nebia di cinque ri che si trovi a meno di sei caselle di distanza.

Arco 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro tre caselle, senza saltare eventuali pezi frapposti.
 Non può sparare a uno Scudo, un Sottoufficiale degli scudi, un Carro, un Sottoufficiale dei cari, una Base celeste o una Nebbia di cinque ri.

Balestra 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro cinque caselle, senza saltare eventuali pezi frapposti.
 Non può sparare a uno Scudo, un Sottoufficiale degli scudi, un Carro, un Sottoufficiale dei cari, una Base celeste o una Nebbia di cinque ri.

Cannone 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta a un pezzo in una qualsiasi direzione entro cinque caselle, saltando eventuali pezzi frapposti.
 Non può sparare oltre un Sottoufficiale degli scudi o una Base celeste.
 Non può sparare a un Sottoufficale degli scudi, una Base celeste o una Nebia di cinque ri.

Cannone a retrocarica 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Dopo essere atterrato, può sparare a massimo due pezzi in una qualsiasi direzione entro sette caselle, nella stessa direzione o in due diverse, senza saltare eventuali pezzi frapposti.
 Non può sparare a un Sottoufficale degli scudi, una Base celeste o una Nebia di cinque ri che si trovi a meno di sei caselle di distanza.

Scudo 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Stendardo 
Se l'avversario non possiede ancora il Governatore bisogna catturare, oltra al Re, l'Esercito mediano o lo Stendardo.

Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.

Grande stendardo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Stendardo anteriore 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro, orizontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Stendardo mediano 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Stendardo posteriore 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Piccolo stendardo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Tamburo 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.

Stendardo e tamburo 
Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella ortogonalmente o sulla seconda diagonalmente, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Rete del cielo 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Blocca tutti i pezzi avversari che si trovano sulla sua traiettoria.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Rete della terra 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Blocca tutti i pezzi avversari che si trovano sulla sua traiettoria.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Stormo di fanti 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Reclutamento 
Kō shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle ortogonalmente, mangiando ogni volta.

Valore 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi per massimo due volte di una casella ortogonalmente, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Mille porte 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Cento porte 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Monte Tai 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Fiume Huai 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella verticalmente.

Tempesta 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Quattro cieli 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo quattro caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Strada principale 
Kō shōgi

 Può saltare sulla seconda casella in ogni direzione.
 Con una mossa di salto può catturare solo un Sacerdote, una Strada principale, una Nebbia di cinque ri o una Luce sacra.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro una casella.

Nebbia di cinque ri 
Un ri è un'antica unità di lunghezza giapponese la cui dimensione variò da 0,5 a 4,2 km nel corso del tempo.

Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte sulla seconda casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Con una mossa di salto può catturare solo un Sacerdote, una Strada principale, una Nebbia di cinque ri o una Luce sacra.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro una casella.

Luce sacra 
Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte sulla seconda casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Con una mossa di salto può catturare solo un Sacerdote, una Strada principale, una Nebbia di cinque ri o una Luce sacra.
 Dopo essere atterrato, può sparare una volta al primo pezzo in una qualsiasi direzione entro una casella.

Tuono 
Kō shōgi

 Può muoversi per cinque volte di una casella ortogonalmente, senza fermarsi prima di averle esaurite, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Base celeste 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Colomba su legno 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella diagonalmente, proseguendo di massimo due caselle finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Colomba su ceramica 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Ala d'oro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare fino a tre caselle diagonalmente in avanti, proseguendo di un numero illimitato di caselle finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Ala veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare fino a tre caselle diagonalmente in avanti, proseguendo di un numero illimitato di caselle finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Ala di oca della taiga 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Ala di tigre 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi per massimo due volte di una casella diagonalmente, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.

Artiglio di gatto 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Occhio dell'orso 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Penna di rondine 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Grande scaglia 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tokin 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Oro veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Argento veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o İin avanti finché non incontra un ostacolo.

Argento promosso 
Shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Tegola in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tegola veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Giada gru 
Wa shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Adamante 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Rame veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Ferro veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.sparar

Pietra veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Terra veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Alloro promosso 
Shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Incenso promosso 
Shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Fuoco veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Fuoco velenoso 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.
 Dopo essere atterrato, brucia tutti i pezzi adiacenti, alleati e nemici.

Avidyā 
Il concetto di avidyā indica, nel buddhismo, l'ignoranza.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente, diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a destra.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella a destra, diagonalmente in avanti o diagonalmente all'indietro a sinistra.

Dharmatā 
La parola dharmatā indica, nel buddhismo, la natura delle cose.

Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Movimento a corno 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Movimento ortogonale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Movimento verticale 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Movimento orizzontale 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Heiandai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Movimento a uncino 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente, eventualmente cambiando direzione di 90° per una volta, finché non incontra un ostacolo.

Movimento del corvo 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente all'indietro.

Movimento del nibbio 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente all'indietro.

Movimento della rondine 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Volo orizzontale 
Taikyoku shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Volo dell'oca 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.

Volo del gallo 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.

Scontro anteriore 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Scontro posteriore 
Kō shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Scatto impetuoso 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.
 Può muoversi di massimo tre caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Corsa del tuono 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Galoppo del drago 
Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Primo drago 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle verticalmente.

Grande drago 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Drago orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Drago di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a sinistra o diagonalmente a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Drago di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a destra o diagonalmente a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Drago volante 
Taikyoku shōgi

 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Heiandai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Drago blu 
Il Drago blu è considerato il protettore del punto cardinale est ed è associato alla primavera, all'alba e all'elemento cinese del legno.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimtato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimtato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a sinistra.

Drago sacro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimtato di caselle verticalmente, a destra o diagonalmente in avanti a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Drago veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago violento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare diagonalmente altri Draghi violenti, Coccodrilli volanti, Generali cornuti, Generali volanti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.

Drago sdraiato 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente all'indietro.

Drago arrotolato 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago di fuoco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo quattro caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago d'acqua 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo quattro caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago della terra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Drago della pioggia 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, all'indietro o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente in avanti.

Drago del vento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, diagonalmente in avanti o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro a sinistra.

Drago delle nuvole 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o in avanti.

Demone veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Demone di fuoco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi per massimo tre volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, ma fermandosi non appena cattura un pezzo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Dopo essere atterrato, bruccia tutti i pezzi nemici adiacenti e successivamente brucia tutti i pezzi nemici che gli atterrano vicino.
 Se un demone di fuoco atterra vicino a un demone di fuoco avversario, il demone che si è mosso per ultimo viene bruciato e non brucia i pezzi avversari.

Demone del temporale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti.

Demone della foresta 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Demone del bosco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Qilin 
Il qilin è un animale mitologico simile a un cervo, un toro e un cavallo.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.
 Può saltare sulla seconda casella orizzontalmente.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può saltare sulla seconda casella ortogonalmente.
 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Qilin cavallo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Grande baku 
Il baku è una creatura mitologica che si crede divori gli incubi.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella orizontalmente.

Baku veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Yakṣa 
Gli yakṣa sono spiriti della mitologia induista e buddhista, con una connotazione principalmente benevola.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo cinque caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Rākṣasa 
I rākṣasa sono spiriti della mitologia induista e buddhista, con una connotazione principalmente maligna.

Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o all'indietro.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Deva 
I deva sono divinità buddhiste o induiste.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente, diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a sinistra.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella a sinistra, diagonalmente in avanti o diagonalmente all'idnietro a destra.

Makara 
Il makara è una creatura acquatica della mitologia indiana.

Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, eventualmente cambiando direzione di 90° per una volta, finché non incontra un ostacolo.

Peng 
Il peng è un uccello gigante della letteratura cinese.

Tori shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Strega di montagna 
La straga di montagna o Yama-uba è uno yōkai del folklore giapponese che si ritiene mangi carne umana.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Tartaruga nera 
La Tartaruga nera è considerata la protettrice del punto cardinale nord ed è associata all'inverno, alla notte e all'elemento cinese dell'acqua.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente, diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
Tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Fenghuang 
Il fenghuang è un animale della mitologia cinese simile alla fenice.

Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente.

Elefante 
Kō shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Elefante di rame 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Elefante d'incenso 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Grande elefante 
Taikyoku shōgi

 Può saltare fino a tre caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro, proseguendo di un numero illimitato di caselle finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi per massimo tre volte di una casella ortogonalmente o diagonalmente all'indietro, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi ed eventualmente proseguire nella stessa direzione fino alla terza casella di distanza, catturando ogni volta.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Elefante bianco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Elefante ubriaco 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o in avanti.

Grande leopardo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Leopardo verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente, all'indietro o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Leopardo veloce 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Leopardo in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Leopardo violento 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.

Grande tigre 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Tigre verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tigre di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a sinistra o diagonalmente a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente a destra.

Tigre di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle a destra o diagonalmente a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente a sinistra.

Tigre bianca 
La Tigre bianca è considerata la protettrice del punto cardinale ovest ed è associata all'autunno, al crepuscolo e all'elemento cinese del metallo.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a destra.

Tigre sacra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente in avanti a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tigre veloce 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Tigre in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tigre violenta 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Heiandai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.

Tigre cieca 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro.

Gatto volante 
Taikyoku shōgi

 Può saltare sulla terza casela orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente all'indietro.

Gatto veloce 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Lupo verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Lupo orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra.

Lupo veloce 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Lupo in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Lupo violento 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Lupo malvagio 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti.

Lupo velenoso 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Cane 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente in avanti.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente all'indietro.

Cane di destra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Cane di sinistra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Cane veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Cane cieco 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente, all'indietro o diagonalmente in avanti.

Cane ululante 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Cane ruggente 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Komainu 
Il komainu è una creatura solitamente posta in forma di statua a protezione di un santuario.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella in ogni direzione.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi per massimo tre volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi ed eventualmente proseguire nella stessa direzione fino alla terza casella di distanza, catturando ogni volta.

Tengu 
Il tengu è una creatura mitologica simile a un uomo-uccello.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, eventualmente cambiando direzione di 90° per una volta, finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, eventualmente cambiando direzione di 90° per una volta, finché non incontra un ostacolo.

Cucciolo verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente all'indietro.

Cucciolo veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Cucciolo in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Strana volpe 
Daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Volpe nascosta 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Wa shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente o verticalmente.

Grande orso 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Orso verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Orso veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti.

Orso forte 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Orso in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Orso violento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o in avanti.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Orso cieco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Toro orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra.

Toro volante 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Toro veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Toro in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Toro violento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Toro frontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Wa shōgi

 Può muoversi di una casella in ogni direzione.

Toro di fuoco 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Bufalo d'acqua 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Cervo d'oro 
Taikyoku shōgi, tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Grande cervo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Cervo volante 
Taikyoku shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizontalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Cervo veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Cervo in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Cervo violento 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o in avanti.

Cervo danzante 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o digonalmente in avanti.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o in avanti.
 Può muoversi di massimo due caselle orizontalmente finché non incontra un ostacolo.

Cervo di montagna 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.
 Può muoversi di massimo quattro caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Cinghiale orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Cinghiale veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Cinghiale in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Cinghiale in movimento 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Puòmuoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o in avanti.

Cinghiale arrabbiato 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, dai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.

Cavallo del cielo 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una mossa di cavallo verticalmente.

Kō shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una mossa di cavallo in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
Wa shōgi

 Può muoversi di una mossa di cavallo verticalmente.

Cavallo di alloro 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, heiandai shōgi, shō shōgi, hon shōgi, heian shōgi

 Può muoversi di una mossa di cavallo in avanti.

Cavallo verticale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Cavallo veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Cavallo in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente all'indietro.

Cavallo del vento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Cavallo drago 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi, shō shōgi, hon shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Asino 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente.
 Può saltare sulla seconda casella verticalmente.

Grande puledro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non icnontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Puledro bianco 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Balena 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Grande balena 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.

Scimmia orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalemnte in avanti.

Scimmia rampicante 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmente o diagonalmente in avanti.

Scimmia cieca 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.

Vecchia scimmia 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o all'indietro.

Lepre d'argento 
Taikyoku shōgi, tai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Lepre in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente all'indietro.

Wa shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Strano cane procione 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Maiale veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Pipistrello 
Tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Topo anziano 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente all'indietro.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Puòmuoversi di massimo due caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Grande aquila 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti.

Aquila volante 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente in avanti.

Tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Puòmuoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi per massimo due volte di una casella diagonalmente in avanti, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.

Aquila veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi per massimo tre volte di una casella ortogonalmente o diagonalmente all'indietro, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi ed eventualmente proseguire nella stessa direzione fino alla terza casella di distanza, catturando ogni volta.
 Può muoversi per massimo quattro volte di una casella diagonalmente in avanti, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi ed eventualmente proseguire nella stessa direzione fino alla quarta casella di distanza, catturando ogni volta.

Tenjikudai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione.
 Può muoversi per massimo due volte di una casella diagonalmente, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.

Aquila violenta 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o in avanti.

Tai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti o diagonalmente in avanti.

Aquila valorosa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Aquila di montagna 
Taikyoku shōgi (destra)

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente, diagonalmente in avanti o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente a destra.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Taikyoku shōgi (sinistra)

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente, diagonalmente in avanti o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella diagonalmente a sinistra.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.

Aquila delle nuvole 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente all'indietro.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Aquilastore montano 
Tori shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Vecchio aquilastore montano 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Astore 
Tori shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente, orizzontalmente o in avanti.

Grande astore 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare un numero illimitato di caselle in avanti.

Astore cornuto 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella in avanti.

Tai shōgi, tenjikudai shōgi, dai shōgi, chū shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o all'indietro finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi per massimo due volte di una casella in avanti, eventualmente cambiando verso tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.

Astore volante 
Taikyoku shōgi, wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella in avanti.

Astore allungato 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente o diagonalmente in avanti.

Astore tenace 
Wa shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Astore leone 
Taikyoku shōgi, tenjikudai shōgi

 Può muoversi per massimo due volte di una casella in ogni direzione, eventualmente cambiando direzione tra uno spostamento e l'altro, catturando ogni volta.
 Può saltare su una delle caselle su cui potrebbe muoversi.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Astore di montagna 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle ortogonalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella in avanti.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Gallo veloce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Gallo cinese 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella orizzontalmente, all'indietro o diagonalmente in avanti.

Pollo d'oro 
Wa shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti.

Pollo di erbacce 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Polo in movimento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o orizzontalmente.
 Può muoversi di massimo due caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente, orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.

Pollo bestia 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Polame 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Passero vermiglio 
Il Passero vermiglio è considerato il protettore del punto cardinale sud ed è associato all'estate, al giorno e all'elemento cinese del fuoco.

Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente, diagonalmente in avanti a destra o diagonalmente all'indietro a sinistra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti a sinistra o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Passero sacro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti a destra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a sinistra finché non incontra un ostacolo.

Pavone 
Taikyoku shōgi, tai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti, eventualmente cambiando direzione di 90° per una volta, finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Rondine 
Tori shōgi

 Può muoversi di una casella in avanti.

Rondine volante 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella all'indietro.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Grande colomba 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo tre caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.

Colomba di montagna 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella orizontalmente o all'indietro.
 Può muoversi di massimo cinque caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Gru 
Tori shōgi

 Può muoversi di una casella diagonalmente o verticalmente.

Gru stregone 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente, all'indietro o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Tai shōgi, makadaidai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Fagiano 
Tori shōgi

 Può saltare sulla seconda casella in avanti.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro.

Quaglia 
Tori shōgi (destra)

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro a sinistra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro a destra.

Tori shōgi (sinistra)

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in avanti o diagonalmente all'indietro a destra finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente all'indietro a sinistra.

Oca 
Tori shōgi

 Può saltare sulla seconda casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Cuculo antico 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Vecchio nibbio 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle ortogonalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella diagonalmente in avanti.

Falco pellegrino di montagna 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.

Cacatua giocoso 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo cinque caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Serpente orizzontale 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo tre caselle in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro.

Serpente veloce 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente o diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Serpente in corsa 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella orizzontalmente.

Serpente arrotolato 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, makadaidai shōgi

 Può muoversi di una casella verticalmetne o diagonalmente all'indietro.

Serpente velenoso 
Taikyoku shōgi, tai shōgi, daidai shōgi

 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente o in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di una casella all'indietro o diagonalmente in avanti.

Grande tartaruga 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella verticalmente.
 Può muoversi di massimo tre caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Piccola tartaruga 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente o verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella verticalmente.
 Può muoversi di massimo due caselle orizzontalmente finché non incontra un ostacolo.

Tartaruga sacra 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di una casella ortogonalmente o diagonalmente in avanti a sinistra.
 Può muoversi di un numero illimitato di caselle diagonalmente all'indietro o diagonalmente in avanti a destra finché non incontra un ostacolo.

Tartaruga fantasma 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla terza casella ortogonalmente.

Tartaruga del tesoro 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle in ogni direzione finché non incontra un ostacolo.
 Può saltare sulla seconda casella ortogonalmente.

Tartaruga dal guscio molle del vento 
Taikyoku shōgi

 Può muoversi di un numero illimitato di caselle verticalmente finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.

Coccodrillo volante 
Taikyoku shōgi

 Può saltare un numero illimitato di caselle ortogonalmente mangiando tutti i pezzi sorvolati, alleati e nemici.
 Non può saltare o mangiare ortogonalmente altri Coccodrilli volanti, Draghi violenti, Generali volanti, Generali cornuti, Vice generali, Grandi generali, Principi ereditari o Re.
 Può muoversi di massimo tre caselle diagonalmente in avanti finché non incontra un ostacolo.
 Può muoversi di massimo due caselle diagonalmente all'indietro finché non incontra un ostacolo.

Note

Voci correlate 
Pezzi dello xiangqi

Pezzi degli scacchi
Shōgi